UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev, известный также как UFC Fight Night 203 или UFC on ESPN+ 61 или UFC Vegas 50 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 12 марта 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Магомед Анкалаев победил Тиагу Сантуса единогласным решением судей. В соглавном бою Сун Ядун победил Марлона Мораиса нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе между бразильцем Тиагу Сантусом (#5 в рейтинге) и россиянином Магомедом Анкалаевым (#6 в рейтинге).

Изменения карда турнира 
На турнире планировался бой в полулёгком весе между Деймоном Джексоном и Джошуа Кулибао. Однако Кулибао снялся с боя по нераскрытым причинам и его заменил Камуэла Кирк.

На турнире планировался бой в женском наилегчайшем весе между Джей Джей Олдрич и Ариани Липски. Однако Липски снялась с боя по нераскрытым причинам и её заменила Джиллиан Робертсон.

Также в женском наилегчайшем весе планировался бой между Сабиной Мазо и Манди Бём. Однако Бём снялась сбоя по нераскрытым причинам и её заменила Миранда Маверик.

На турнире был запланирован бой в лёгком весе между Дрю Добером и Рикки Гленом. Однако за неделю до турнира Гленн выбыл из-за травмы и его на коротком уведомлении согласился заменить Террэнс Маккини.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Сун Ядун, Халил Раунтри, Коди Брандейдж и Азамат Мурзаканов

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
15 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Алекс Касарес (бывший #15) покинул рейтинг полулёгкого веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night